Ору-Верди (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Ору-Верди (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.